Fuentesaúco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentesaúco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Fuentesaúco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar